Aulis ist

 Aulis, eine antike Hafenstadt in Böotien
 Aulis (Tochter des Ogygos), in der griechischen Mythologie die eponyme Heroin der Stadt
 Aulis (Beiname), ein Beiname mehrerer griechischer Gottheiten
 Aulis (Vorname), ein finnischer Vorname
 ein deutscher Verlag, siehe Aulis Verlag
 (6090) Aulis, Jupiter-Trojaner